Геннадий Худяков:
 Худяков, Геннадий Александрович (1933—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Худяков, Геннадий Иванович (1943—2013) — советский киноактёр.